

Persone
 Emanuele Vona – ciclista su strada italiano
 Franco Vona – ciclista su strada e dirigente sportivo italiano

Altro
 Vona – centro abitato del Colorado